

Sigle 

IWS International wool secretariat: organismo fondato nel 1937 dagli allevatori di pecore dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Sudafrica, dell'Uruguay (l'80 per cento della produzione mondiale) per promuovere l'uso della pura lana vergine.

Codici 
 IWS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di W. Houston / Lakeside (Texas) (Stati Uniti)